Das Open Engie de Touraine 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Joué-lès-Tours. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 15. bis 22. Oktober 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Joué-lès-Tours